Verstrahlung steht für:

 umgangssprachlich meist eine Verunreinigung mit radioaktiven Stoffen, siehe Kontamination (Radioaktivität)
 im engeren Wortsinn eine Schädigung durch Strahleneinwirkung, siehe Strahlenschaden

Siehe auch:
 Verstrahlt